Występy w europejskich pucharach litewskiego klubu piłkarskiego FK Žalgiris Wilno.

Wykaz spotkań pucharowych

1988–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Žalgiris Wilno
Litewskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach